Артуро Араухо Фухардо (, Санта-Текла, 1878 — Сан-Сальвадор, 1 декабря 1967) был конституционным президентом Республики Сальвадор между 1 марта и 2 декабря 1931.

Он был сыном доктора Эухенио Араухо и Доньи Энрикуэнта де Араухо Фахардо. Инженер по профессии. Он учился в Англии, где познакомился с социал-демократической идеологией Лейбористской партии Великобритании.

В президентской кампании 1930 года он основал Лейбористскую партию Сальвадора и получил поддержку педагога и писателя Альберто Масферрера. Он вступил в должность конституционного президента 1 марта 1931, в течение четырёх лет, в условиях мирового экономического кризиса, последовавшего за Великой депрессией 1929.

Его курс на земельную реформу, прерванный переворотом, был одной из предпосылок крестьянского восстания 1932. Араухо инициировал расследование финансовых махинаций армейской верхушки и крупного бизнеса. В ответ спустя девять месяцев его президентства группа военных, поддерживающая господствующую в стране кофейную олигархию, свергла законно избранное правительство (2 декабря 1931) и создала Гражданский директорат, передавший власть генералу Максимилиано Эрнандесу Мартинесу, который в качестве вице-президента и военного министра республики знал о планах заговорщиков, но не информировал президента.

Артуро Араухо умер в военном госпитале 1 декабря 1967.

Президенты Сальвадора